Памятник М. П. Кирпоносу — монумент в Киеве, установленный в честь советского военного деятеля, Героя Советского Союза генерал-полковника М. П. Кирпоноса, командующего легендарной обороной Киева в 1941 году.

Установлен в 1973 году в сквере по улице Кирпоноса в Шевченковском районе города Киева.

Авторы — скульптор Г. Н. Кальченко, архитектор А. Ф. Игнащенко.

Высота бюста — 0,6 м, пьедестала — 3,5 м.

Гранитный бюст генерала установлен на высоком четырёхгранном пьедестале, выполненном из серого гранита, техникой мелкой бучарды, непосредственно на земле. Хотя в целом памятник решен просто, композиция его отличается динамичностью, благодаря резкому повороту головы, асимметричному срезу плеча, контрастному противопоставлению фактуры грубо обработанного пьедестала с реалистичной, детально моделируемой пластикой головы. Рассчитан как на фронтальный, так и на круговой обзор. В нижней части пьедестала высечена аннотационная надпись.

Источники 
 Памятник М. П. Кирпоносу

Кирпоносу
Кирпоносу
Кирпоносу
Шевченковский район (Киев)
Здания и сооружения, построенные в 1973 году на Украине
Скульптуры 1973 года